

Населені пункти та їхні частини

 Ґроново — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґроново — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґроново — село в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґроново — село в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґроново — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґроново — село в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґроново — частина міста Лешно в Великопольському воєводстві
 Ґроново — лісова осада в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки